Vale Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vale Verde (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 Vale Verde (dal), Setúbal, 
 Vale Verde (freguesia), Guarda, Almeida, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar